USS Toledo — кораблі ВМС США, названі на честь міста Толідо, штат Огайо.

 USS Toledo (PF-33)) — фрегат типу «Такома», закладений у 1943 році під назвою «USS Dearborn (PF-33», в процесі будівництва перейменований на «USS Toledo (PF-33)». На службі протягом 1944-1946 років. Зданий на злам у 1947 році.
 USS Toledo (CA-133) — важкий крейсер типу «Балтимор». Збудований у 1946 році. Брав участь в Корейській війні. Зданий на злам у 1974 році.
 USS Toledo (SSN-769) — підводний човен однойменного типу. Збудований у 1995 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни